Fiorellino, vezzeggiativo della parola fiore
Gianni Fiorellino, cantante italiano
Giuseppe Fiorello, attore italiano conosciuto come Fiorellino agli esordi
I fantastici viaggi di Fiorellino, serie anime giapponese